Fluitconcert nr. 2 (Badings)
 Fluitconcert nr. 2 (Holmboe)
 Fluitconcert nr. 2 (Mozart) (K. 314)
 Fluitconcert nr. 2 (Tómasson)
 Fluitconcert nr. 2 (Weinberg)